Bring 'Em Back Alive – romanzo del 1930 di Frank Buck.
Bring 'Em Back Alive – film statunitense del 1932 diretto da Clyde E. Elliott.
L'uomo di Singapore (Bring 'Em Back Alive) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1982 al 1983.